Olivella kan syfta på:
 Olivella (djur), ett släkte snäckor

Geografi

Spanien 

 Olivella (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Olivella (kommun), Katalonien, Província de Barcelona,